Иоганн Генрих Мейер (; , Штефа близ Цюриха — , Йена) — швейцарский художник и искусствовед. Ученик Фюссли, Мейер в 1784 году отправился в Рим, в 1787 году подружился с Иоганном Вольфгангом Гёте и с 1791 года проживал в Веймаре, где в 1806 году возглавил Княжескую школу рисования. Мейер был правой рукой Гёте по вопросам искусства и за это заслужил прозвище «гётевский Мейер».

Мейер родился в семье коммерсанта из Цюриха Иоганна Баптиста Мейера и учился рисованию в родном городке. Иоганн Каспар Фюссли познакомил его с творчеством археолога и искусствоведа Иоганна Иоахима Винкельмана, которое произвело на него большое впечатление. В 1784 году художник Мейер отправился в Рим и влился в колонию проживавших там немецких художников. В 1786 году Генрих Мейер работал учителем рисования в Неаполе и познакомился с художником Иоганном Генрихом Вильгельмом Тишбейном. В Неаполе он был представлен герцогине Анне Амалии Саксен-Веймар-Эйзенахской и познакомился с Иоганном Готфридом Гердером. В Венеции он вновь встретился с Гёте и в 1791 году переехал в тюрингское герцогство Веймар, где оставался до конца своей жизни.

До 1802 года Мейер проживал в веймарском доме Гёте. Сначала он руководил перестройкой дома в стиле классицизма. В 1795 году Генрих Мейер получил звание профессора, а в 1806 году — должность директора веймарской Княжеской школы рисования. В 1795 году Мейер отправился на два года в поездку во Флоренцию и Рим. В 1799 году он руководил оформлением веймарского городского замка. В 1798 году Мейер вместе с Гёте издавал художественный журнал «Пропилеи».

В январе 1803 году Генрих Мейер женился на жительнице Веймара Амалии фон Коппенфельс, которая была моложе своего жениха на 11 лет. Молодая семья сначала проживала в Йене, затем вернулась в Веймар. Бездетный брак Мейеров был тем не менее счастливым. Амалия умерла в 1825 году. Генрих Мейер больше не женился.

В 1807 году Генрих Мейер получил звание придворного советника. В 1809—1815 годах он работает над своей «Историей искусства», которая будет издана лишь в 1974 году. Гёте очень дорожил мнением Мейера по вопросам изобразительного искусства. Дружба с Гёте продолжалась до самой смерти Мейера, то есть в течение 45 лет. Этому способствовал спокойный характер художника и отстранённая манера общения. В отличие от Иоганна Петера Эккермана не носило оттенка раболепия. Мейер был первым, кому Гёте сообщил о завершении работы над «Фаустом».

В 2020 году вышла первая в Россия книга-исследование творчества И.Г.Мейера: "«WKF» Иоганн Генрих Мейер. Теоретик искусства, художник, друг и сотрудник Иоганна Вольфганга Гёте."

Примечания

Литература о И.Г.Мейере 
 Arthur Pollmer: Aus dem Nachlaß Friedrich Theodor Kräuters. In: Jahrbuch der Sammlung Kippenberg. II, S.214ff. Leipzig 1922
 Renate Grumach (Hrsg.): Kanzler Friedrich von Müller: Unterhaltungen mit Goethe. S.143. Weimar 1982
 Eberhard Anger (Redakteur): Der Kunst-Brockhaus: Aktualisierte Taschenbuchausgabe in zehn Bänden. Bd.6, S.314. Mannheim 1987, ISBN 3-411-02936-6
 Gero von Wilpert: Goethe-Lexikon. S.701 — 702. Stuttgart 1998, ISBN 3-520-40701-9
 Jochen Klauß: Der «Kunschtmeyer». Johann Heinrich Meyer: Freund und Orakel Goethes. Weimar 2001, ISBN 3-7400-1114-9

Художники Швейцарии
Иоганн Вольфганг Гёте
Умершие в Йене